

Geografia
 Hiram – città della Contea di Paulding, Georgia
 Hiram – città della Contea di Oxford, Maine
 Hiram – villaggio della Contea di Portage

Onomastica
 Hiram – nome proprio di persona maschile

Editoria
 Hiram – Rivista massonica italiana, organo di stampa del Grande Oriente d'Italia.

Persone
 Hiram I – re di Tiro (969-936 a.C.)
 Hiram II – re di Tiro (739-730 a.C.)
 Hiram Abif – figura allegorica della massoneria